La 110.ª edición de los Internacionales de Francia de Roland Garros se llevó a cabo desde el 17 de mayo al 5 de junio de 2011 en las canchas del Stade Roland Garros de París (Francia). Este torneo es uno de los cuatro que conforman el Grand Slam de tenis, siendo exactamente el segundo en orden cronológico.

Sistema de puntuación ATP

Seniors

Junior points

Campeones

Sénior

Individuales masculino

Individuales femenino

Dobles masculino

Dobles femenino

Dobles mixtos

Junior

Individuales masculino

Individuales femenino

Dobles masculinos

Dobles femeninos

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Torneo de Roland Garros 2011
Deporte en Francia en 2011